Green Valley :

 Green Valley, une discothèque au Brésil

Toponymes 

 Green Valley (Arizona) ;
 Green Valley, census-designated place située en Californie, comté de Los Angeles ;
 Green Valley (comté de Solano, Californie) ;
 Green Valley (Illinois).

Télévision 
 Green Valley, film américain de Josh Barry sorti en 2009
 Green Valley, série télévisée de 2019